Охара:

 Охара — одно из направлений икэбаны.

Фамилия 
 Охара, Косон (1877-1945) — японский художник и гравёр.
 Охара, Масакадзу — японский режиссёр аниме.
 Охара, Норико (род. 1935) — японская сэйю.
 Охара, Саяка (род. 1975) — японская сэйю.

Вымышленные персонажи 
 Ким Охара (Романова) — один из главных героев второго романа трилогии Сергея Лукьяненко «Геном» (романа «Геном»), боец-спец и, на протяжении недолгого периода, жена главного героя Алекса Романова.

См. также 
 О’Хара